André Chatelin (1915-2007), architecte français
 Charles Chatelin (1884-1948), médecin neurologue français
 Delphine Chatelin (1988-), footballeuse française
 Yvon Chatelin (1932-), scientifique français